David Horsey est un nom porté par :
 David Horsey, ancien pilote de rallye kenyan ;
 David Horsey, dessinateur de presse américain (1951-) ;
 , golfeur anglais (1985-).